Réseau de bus Transports intercommunaux Centre Essonne, een vervoerbedrijf uit Frankrijk
 Tice (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette, een vervoerbedrijf uit Luxemburg